Dogão é Mau é o álbum de estreia do rapper virtual Dogão,lançado em 2004 pela gravadora Arsenal Music, com a distribuição da Sony Music.

Informações 
A dublagem do personagem é interpretada por um autor desconhecido que não mostra a identidade. As letras foram compostas pelo produtor Rick Bonadio.

Faixas 
 Aviso
 Dogão é Mau
 Parvo Virose
 7 Galo
 Cadê a Ganja?
 Banho e Tosa
 Eu Sou Dogão
 Vida de Cão
 Tá Com Medo?
 Amor de Vira-Lata / Onde Você Mora?
 De Rolê
 Zé Povinho

Álbuns de estreia de 2004
Álbuns de hip hop
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Arsenal Music